Wilschwitz ist der Name von:

 Wilschwitz (Schenkendöbern), Wohnplatz in Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Wilschwitz (Stauchitz), Ortsteil von Stauchitz, Landkreis Meißen, Sachsen